Cabanier, mot signifiant localement « fermier », est aussi un nom de famille.

Personnalités 

 Georges Cabanier (1906-1976), amiral français, compagnon de la Libération, grand chancelier de la Légion d'honneur ;
 Jean-Michel Cabanier (1936-2010), joueur français de rugby à XV ;
  (1891-1984), actrice belge.